Registro (gemeente), gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
Registro (microregio), microregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo